Franconville puede referirse a: 

 Franconville, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Franconville, comuna francesa situada en Valle del Oise.